Nakur (personage), een fictief persoon van de schrijver Raymond E. Feist
Nakur (India), een plaats en gemeente in India